Swetlana Wassiljewa (russ. Светлана Васильева) ist der Name folgender Personen:

* Swetlana Michailowna Wassiljewa (* 1992), russische Geherin
 Swetlana Olegowna Wassiljewa (* 1995), russische Radsportlerin
 Swetlana Walerjewna Wassiljewa (* 1983), russische Skeletonpilotin
 Swetlana Wladimirowna Wassiljewa, Geburtsname von Swetlana Wladimirowna Sacharowa (* 1970), russische Marathonläuferin